

Макаровська сільська рада — сільське поселення, Ішимбайський район, Башкортостан
 Макаровська сільська рада — сільське поселення, Шелаболіхинський район, Алтайський край